El término manto puede referirse a:

Geología
 Manto terrestre, capa de la Tierra que se encuentra directamente debajo de la corteza.
Manto freático, nivel por el que discurre el agua en el subsuelo.

Zoología
 Manto, parte de la anatomía de los moluscos.
 Manto, parte de la anatomía de las aves.

Botánica
 El manto, nombre común de la planta Arum maculatum
Manto de Judas, nombre común del cardo borriquero.
Manto de candela, nombre común de una planta de la familia de las euforbiáceas.
Manto de la Virgen, nombre común de varias plantas.
Manto negro, variedad de uva tinta muy enraizada en la isla de Mallorca.

Varios
 Manto, nombre de dos personajes en la mitología griega: una hija de Tiresias y otra de Heracles.
 Manto, prenda de vestir. 
Manto, localidad de Honduras.
Manto de Arturo, dispositivo ficticio de la serie de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1.

Heráldica
 Manto, un manto es un símbolo del poder soberano y generalmente está reservado para la realeza.